Los Llanos (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
 Los Llanos de Aridane, een gemeente op Canarische Eilanden
 Los Llanos de Tormes, een gemeente in Spanje
 Llanos (graslandvlakte), een tropische graslandvlakte gelegen in het oosten van de Andes (Colombia en Venezuela)